Влади́мир У́сов: 
 
 Усов Владимир Владимирович (род. 1983) — глава Государственного космического агентства Украины (ГКАУ), с 2020 г.
 Усов, Владимир Ильич (род. 1947) —российский скульптор и художник.
 Усов, Владимир Николаевич (1931—2005) — директор шахты № 5-7 комбината «Кузбассуголь», Герой Социалистического Труда.

Примечания